Гаспаре Скудери (; ,  — , ) — итальянский  и .

Окончил Неаполитанскую консерваторию, затем жил и работал преимущественно в Милане, за исключением 1955—1956 гг., в течение которых возглавлял Пармскую консерваторию. Преподавал композицию, фортепиано, историю музыки.

Опубликовал книги об операх Пьетро Масканьи «Ирис» (; 1924) и Кристофа Виллибальда Глюка «Орфей» (; 1924) и обзорную работу о фортепианных сонатах Людвига ван Бетховена (; 1933, переиздания 1958 и 1985).

Автор оперы «Доната» (; 1938), симфонических, камерных и вокальных сочинений.

Именем Скудери названы улицы в его родном Трапани и в Риме.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Trapani nostra

Академические музыканты Италии
Оперные композиторы Италии